Абдулла́ Авлони́ (12 июля 1878 — 25 августа 1934) — известный узбекский писатель, писавший для детей, драматург, просветитель и педагог, много сделавший для развития узбекской школы современного типа.

Биография 
Абдулла Авлони родился в 1878 году в Ташкенте. Учился в школе при медрессе.

Был одним из лидеров джадитского движения, которое в конце XIX века распространилось в среде российских мусульман. Абдулла Авлони был одним из зачинателей создания новометодных школ для узбекских детей. Писал учебники и пособия для этих школ.

В 1907 году издавал на узбекском языке газету «Шухрат».

В конце 1913 года А. Авлони организовал в Ташкенте одну из первых узбекских театральных групп, получившей название «Туркестан», которая просуществовала до февраля 1917 года.

В советский период был одним из активных деятелей просвещения в Узбекистане. Он преподавал, писал книги и пьесы для узбекского театра.

После организации в Ташкенте университета на организованном в университете «рабочем факультете» («рабфак») сразу была организована группу с обучением на узбекском языке, в которой занималось 20 человек. А. Авлони вместе с группой других узбекских просветителей преподавал там.

Умер Абдулла Авлони 25 августа 1934 года в Ташкенте и похоронен на Боткинском кладбище.

В Ташкенте в одной из квартир многоэтажного дома в районе метро «Хамид Олимджан» существует мемориальная комната Абдуллы Авлони, в которую она переехала после слома дома, в котором жил Авлони в районе Госпитального базара, в которой мемориальная квартира находилась ранее.

17 февраля 2013 года в Ташкенте была убита дочь Абдуллы Авлони, предположительно с целью грабежа.

Ссылки по теме 
 Узбекская литература
 Абдулла Авлони

Примечания 

Преподаватели Национального университета Узбекистана
Основатели Национального университета Узбекистана
Детские писатели по алфавиту
Детские писатели Узбекистана
Писатели Узбекистана
Узбекские писатели
Похороненные на Боткинском кладбище Ташкента